Zissersdorf heißen folgende Orte:

 Zissersdorf (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Zissersdorf (Gemeinde Hausleiten), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Hausleiten im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich